Koulankarki steht für:

 ein Dorf in der Gemeinde Olléléwa in Niger, siehe Koulan Karki (Olléléwa)
 ein Dorf in der Gemeinde Tanout in Niger, siehe Koulan Karki (Tanout)